Фердинанд Бройли (; 1874—1946) — немецкий геолог и палеонтолог.

С 1919 по 1940 годы был профессором палеонтологии и исторической геологии в Университете Мюнхена. Занимался исследованием девонских окаменелостей в сланцах Хунсрюка.

Впервые в 1904 году описал сеймурию и высказал идею о происхождении рептилий от сеймуриаподобных форм.

Публикации 
 Permische Stegocephalen und Reptilien. Stuttgart: Schweizerbart, 1904.
 Zur Osteologie des Schädels von Placodus. Stuttgart: Schweizerbart, 1912.
 Paläozoologie (Systematik). Berlin: Walter de Gruyter, 1921.
 Karl Alfred von Zittel, Ferdinand Broili: Grundzüge der Paläontologie 2. Vertebrata. München: Oldenbourg, 1911 (2. verm. u. verb. Aufl.).
 Karl Alfred von Zittel, Ferdinand Broili: Invertebrata. München: Oldenbourg, 1915 (4. verb. u. verm. Aufl.).
 Karl Alfred von Zittel, Ferdinand Broili: Grundzüge der Paläontologie (Paläzoologie). München: R. Oldenbourg, 1921 (5. verb. und verm. Aufl.).

Примечания

Литература 
 F. Kutscher: Ferdinand Broili, der bisher erfolgreichste Bearbeiter von Hunsrückschieferfossilien. Notizblatt des hessischen Landesamtes für Bodenforschung 99 (1971): 383-389.
 

Геологи Германии
Палеонтологи Германии
Члены Леопольдины
Члены Баварской академии наук